Kalijum fosfat je generički termin za soli kalijuma i fosfatnih jona, koji obuhvata:
 Monokalijum fosfat (-{KH2PO4}-) 
 Dikalijum fosfat (-{K2HPO4}-)  
 Trikalijum fosfat (-{K3PO4}-)  
Kao prehrambeni aditivi, kalijum fosfati imaju E broj E340.

Једињења калијума
Фосфати